Schwedensiedlung steht für eine Siedlung aus farbkräftigen Einfamilien-Holzhäusern mit den typischen Kennzeichen eines Schwedenhauses (Holzfassade in Falunrot oder Bornholmrot, Fensterläden, Satteldach als Schutz vor widrigen klimatischen Verhältnissen).

Deutschland
 Ortsteil von Adelheidsdorf, Niedersachsen
 Borkwalde in Brandenburg
 Steinbach (Moritzburg), Sachsen

Österreich
 Schwedensiedlung (Linz), Oberösterreich